Ню́ди (от ,  — тростник) — традиционный мокшанский и эрзянский народный духовой музыкальный инструмент с двумя игровыми трубками. Назывался также , .

Изготавливался из двух скреплённых тростниковых трубок длиной около 20 см (иногда разной длины). С одной стороны каждой трубки делался надрез (язычок), а другими сторонами трубки вставлялись в берестяной конус или коровий рог. Трубки имели по три игровых отверстия. На одной из трубок исполнялась основная мелодия ( — верхний голос), а на второй — сопровождающий её нижний, бурдонный голос ().

Примечания 

Деревянные духовые музыкальные инструменты
Мордовские музыкальные инструменты
Аэрофоны